Скры́тая:
 Скрытая (бухта, залив Корфа)
 Скрытая (бухта, залив Ткачен)
 Скрытая (бухта, Охотское море)
 Скрытая (бухта, море Лаптевых)